DNA-microarray
Eiwitmicroarray (protein microarray)
Transfectie-microarray (soms ook Cel-microarray genoemd)